Filip z konopi – polskie powiedzenie i przysłowie
 Filip z konopi – polski film z 1981 r. w reżyserii Józefa Gębskiego